Kevin Long (né en 1965), un acteur de films pornographiques français ;
Kevin Long, un dessinateur américain qui a notamment travaillé pour Palladium Books ;
Kevin Long (né en 1990), un footballeur irlandais ;
Kevin Long (né en 1955), un joueur de football américain, ayant joué comme running back ;
Kevin Long (né en 1975), un joueur de football américain, ayant joué comme centre ;
Kevin Long (né en 1966), un entraîneur américain de baseball.